

Wydarzenia 

 26 września – bitwa pod Opis pomiędzy wojskami perskimi Cyrusa II, a wojskami babilońskimi Nabonida i Baltazara. Zwycięstwo Persów.
 13 października? – Persowie zajęli bez walki Babilon.

Zmarli 
 Baltazar, babiloński książę.